Arroyo de la China puede referir a:
Arroyo de la China, curso de agua en la provincia de Entre Ríos, Argentina.
Arroyo de la China, nombre del poblado preexistente a la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Actual municipio entrerriano.